Alex Groza, un joueur américain de basket-ball.
 Lou Groza, un joueur américain de football américain.
 Petru Groza, un homme politique et homme d'affaires roumain.

 
 Le Groza est un fusil d'assaut russe.